Allogona är ett släkte av snäckor. Allogona ingår i familjen Polygyridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Allogona